Ел Капуљо има више значења:

 Ел Капуљо (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Капуљо (Тикичео де Николас Ромеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Капуљо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капуљо (Хименез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Капуљо (Молоакан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капуљо (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капуљо (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Капуљо (Фресниљо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику